Krzysztof Ciesielski – matematyk ur. w 1956 roku
 Krzysztof Ciesielski – kolarz,
 Krzysztof Ciesielski – muzyk,
 Krzysztof Ciesielski – rugbysta, reprezentant Polski.